Héctor Alfredo Moreno Herrera (Culiacán, 1988. január 17. –) mexikói válogatott labdarúgója, aki 2021 óta a CF Monterrey hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban

UNAM Pumas 

Moreno az UNAM Pumas ificsapatában kezdett futballozni, majd 2006-ban felkerült a felnőtt kerethez. Hamar helyet szerzett magának a kezdőben. A mexikóvárosi klubban összesen 44 bajnokit játszott és egy gólt szerzett.

AZ 

2007. december 12-én az AZ Alkmaar ismeretlen összeg ellenében leigazolta és négy és fél éves szerződést adott neki. Ezzel ő lett az ötödik mexikói hátvéd, aki egy európai topligába igazolt Rafael Márquez, Carlos Salcido, Francisco Rodríguez Pinedo és Ricardo Osorio után. Már a nyolcadik meccsén megszerezte első gólját, ami remek teljesítmény egy védőtől. 2009 áprilisában holland bajnok lett csapatával és aláírt egy új, 2014-ig szóló szerződést.

Espanyol 
2011 júliusában a katalán–spanyol Espanyol szerződtette 4 millió euróért. Ugyan szerződése 2016-ig szólt, 2015 nyarán mégis eligazolt a csapattól.

Eindhoven 
2015 nyarán visszatért Hollandiába, ezúttal a PSV Eindhovenhez, ahol a 3-as mezt kapta meg.

AS Roma 
2017. június 13-án négyéves szerződést kötött az olasz AS Roma csapatával, akik  eurót fizettek érte.

Real Sociedad 
2018. január 31-én a Real Sociedad szerződtette. Moreno 2021 nyaráig írt alá, a baszk klub pedig hatmillió eurót fizetett érte a Rómának.

A válogatottban 

Morenót 2007-ben hívták be először a mexikói válogatottba, de Osorio, Márquez, Salcido és Rodríguez mellett sokáig nem jutott sok játéklehetőséghez. Javier Aguirre szövetségi kapitány őt is behívta a 2010-es világbajnokságra, 2011-ben pedig tagja volt a CONCACAF-aranykupát megnyerő mexikói nemzeti csapatnak is. 2019-ben már a századik válogatottságát is elérte.

Mérkőzései a válogatottban

Források

További információk 
 Válogatottbeli statisztikái

Mexikói labdarúgók
Az UNAM Pumas labdarúgói
Az AZ Alkmaar labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A PSV Eindhoven labdarúgói
Az AS Roma labdarúgói
A Real Sociedad labdarúgói
A Monterrey labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
1988-ban született személyek
Culiacán Rosales-iek
Élő személyek